Punyab puede referirse a:

 Punyab, región del sur de Asia;
 Punyab, estado de la India;
 Punyab, provincia de Pakistán;
 Punyab Oriental, antiguo estado de la India;
 Punyab Occidental, antigua provincia de Pakistán;
 Unión de Estados de Patiala y de Punyab Oriental, antiguo estado de la India;
 Provincia británica de Punyab, provincia de la India bajo dominio británico.